Gandar ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Gandar-Dower (1908–1944), britischer Autor, Journalist, Sportler, Pilot, Pazifist und Kriegsberichterstatter
 Laurence Gandar (1915–1998), südafrikanischer Journalist